Краснополянское — посёлок в Черняховском районе Калининградской области. Входит в состав Свободненского сельского поселения.

Население

История 
Населённый пункт Гаудишкемен впервые упоминается в документах 1404 года. 11 мая 1737 года в Гросс Гаудишкемене была основана школа.

В 1938 году Гросс Гаудишкемен был переименован в Гросс Гауден. 22 января 1945 года Гросс Гауден был взят воинами 65-го стрелкового корпуса под командованием генерал-майора Г. Н. Перекрестова. В 1946 году Гросс Гауден был переименован в посёлок Краснополянское.

Примечания 

Населённые пункты Черняховского района (Калининградская область)